Левиттаун има више значења:
 Левиттаун (Њујорк)
 Левиттаун (Пенсилванија)